Cordulegaster obliqua – gatunek ważki z rodziny szklarnikowatych (Cordulegastridae). Występuje na terenie Ameryki Północnej.

Przypisy

Bibliografia
 

Cordulegaster
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1840 roku